UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar, также известный как UFC Fight Night 163 или UFC on ESPN+ 21 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 9 ноября 2019 года в спорткомплексе «ЦСКА Арена» в Москве, Россия.

В главном бою вечера Забит Магомедшарипов победил Кэлвина Каттара единогласным решением судей. В соглавном бою Александр Волков победил Грега Харди единогласным решением судей.

Предыстория 
UFC Fight Night 163 стал третьим турниром организации, прошедшим на территории России — после UFC Fight Night 136 и UFC Fight Night 149. Местом проведения на сей раз выбрали спортивный комплекс «ЦСКА Арена» в Москве, датой назначили 9 ноября 2019 года.

Изначально предполагалось, что в главном бою вечера сойдутся тяжеловесы Жуниор дус Сантус, бывший чемпион UFC, и Александр Волков, бывший чемпион Bellator. Однако 22 сентября дус Сантус снялся с турнира по состоянию здоровья, его ногу поразила бактериальная инфекция. В тот же день организаторы нашли бразильцу замену, новым соперником Волкова стал бывший игрок в американский футбол Грег Харди. При этом бой лишился статуса главного, спустившись в карде на одну позицию вниз.

Бой между Забитом Магомедшариповым и Кэлвином Каттаром должен был пройти ещё на турнире UFC on ESPN 6: Рейес vs. Вайдман в октябре 2019 года, но Магомедшарипов вынужден был отказаться от участия в связи с травмой — матчмейкеры тогда не стали искать ему замену и перенесли противостояние двух бойцов на ноябрь в Москву. Их бой в конечном счёте получил статус главного, при этом остался трёхраундовым (обычно главный бой вечера в UFC проходит в пять раундов).

Соперником Александра Яковлева изначально являлся Винс Пичел, но тот снялся с турнира 24 октября, сославшись на травму. Выйти на замену согласился Рузвельт Робертс.

На турнире планировался поединок между Гаджимурадом Антигуловым и Эдом Херманом, однако 30 октября стало известно, что Антигулов исключён из карда, и его на коротком уведомлении заменит Хадис Ибрагимов.

Результаты турнира 

(д) Дебютный бой в UFC

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:
 Лучший бой вечера: Забит Магомедшарипов vs. Кэлвин Каттар
 Выступление вечера: Магомед Анкалаев и Давид Завада

Последствия турнира

Рейтинг бойцов UFC 
12 ноября 2019 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 

Список турниров UFC
Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night
События 9 ноября
Спорт в России в 2019 году
Ноябрь 2019 года
Международные спортивные соревнования в Москве